«Shakira» — десятий студійний альбом колумбійський співачки Шакіри. Реліз відбувся 21 березня 2014 року під лейблом RCA Records. Робота над альбомом тривала з лютого 2012 року.

Списки композицій

Історія виходу

Джерела 

Альбоми Шакіри